Gazebo ou gazébo peut désigner :
 gazébo, un petit édifice typique des grands jardins ou parcs qui correspond au kiosque ;
 Gazebo (né en 1960), de son vrai nom Paul Mazzolini, un musicien italien ;
 Gazebo, un simulateur 3D, simulant des robots dans des environnements complexes.
 Gazebo, label discographique